Jméno a příjmení Karel Jonáš má více nositelů:

 Karel Jonáš (1840–1896), americký diplomat a spisovatel českého původu
 Karel Jonáš (spisovatel) (1865–1922), český básník, spisovatel, žurnalista a dramatik
 Karel Jonáš (politik) (1865–1922) – československý novinář, politik a poslanec
 Karel Jonáš (duchovní) (1908-1992) český katolický duchovní, ThLic. PhDr., královéhradecký kapitulní vikář od 28. 8. 1968 do 20. 12. 1989